È stato duca di Sieradz dal 1261, duca di Łęczyca dal 1267, duca di Inowrocław negli anni 1273-1278, duca di Sandomierz e alto duca di Polonia dal 1279 alla sua morte.

Nel 1287, durante il suo regno, ci fu la terza incursione mongola della Polonia.

Ascendenza

Note

Voci correlate 
 Storia della Polonia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Leszek 02
Piast